

Acronimi
FRF – acronimo in lingua rumena di Federația Română de Fotbal, cioè Federazione calcistica della Romania

Codici 
 FRF – vecchio codice valutario ISO 4217 del Franco francese (sostituito dall'Euro), ex valuta della Francia